K-Serie steht für:
 Bedford K-Serie, Lkw-Modell der Marke Bedford
 DeSoto K-Serie, Pkw-Baureihe der Marke DeSoto
 Holland-America Lijn K-Serie, Frachtschiffbaureihe der Holland-America-Lijn
 Mazda K-Serie, Pritschenwagenmodell der Marke Mazda, siehe Mazda Mazdago
 Toyota K-Serie, Ottomotorenbaureihe des Herstellers Toyota
 NYK-K-Serie, Schwergutschiffsklasse der japanischen Reederei NYK Bulk & Projects Carriers
 K-Serie, japanische Raketenbaureihe, siehe Kappa (Rakete)
 K-Serie, Bezeichnung von charakteristischen Linien des Röntgenspektrums, siehe Charakteristische Röntgenstrahlung

Siehe auch:
 Chevrolet Serie K, Automodell
 K-Reihe (Begriffsklärung)
 K-Klasse (Begriffsklärung)
 Modell K (Begriffsklärung)
 Typ K (Begriffsklärung)